Morin se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 James G. Morin
 Nancy Ruth Morin

Vezi și 
 Paul d'Équilly Morin (scriitor).